Capela (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Capela (Sergipe), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
Capela (Penafiel), plaats in de Portugese gemeente Penafiel 
Capelas, plaats in de Portugese gemeente Ponta Delgada
A Capela, gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Capela Nova, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais